Andrea Della Corte – musicologo e critico musicale italiano
 Bianca Della Corte – attrice italiana
 Carlo Della Corte – scrittore e giornalista italiano
 Francesco Della Corte – filologo classico, latinista e accademico italiano
 Giuseppe Della Corte – pallavolista italiano
 Lanzone della Corte – giudice e notaio italiano
 Matteo Della Corte – archeologo ed epigrafista italiano